Карпа́ччо () — блюдо из тонко нарезанных кусочков сырой говяжьей вырезки, приправленной соусом на основе оливкового масла и лимонa.

Традиционно подаётся как холодное блюдо или закуска.

История 
Блюдо «изобретено» в 1950 году владельцем культового «Бара у Гарри» в Венеции , известным также изобретением коктейля «Беллини», и названо так в честь Витторе Карпаччо, живописца эпохи Возрождения, чьи картины изобиловали всевозможными искрящимися оттенками красного и белого цветов. В том году в Венеции проходила грандиозная выставка этого живописца. Чиприани разработал этот рецепт специально для графини Амалии Нани Мочениго, которой врачи якобы запретили есть мясо, подвергнутое тепловой обработке.

Рецепт 
Традиционное карпаччо готовится из говяжьего филе, тонко нарезанного с помощью острого ножа или специальной кухонной машины (слайсера). Для лучшего нарезания мясо предварительно помещается в морозильную камеру или обжигается. Наиболее распространён способ подачи карпаччо с сыром пармезан, салатом руккола и томатами черри, что придает блюду более пикантный вкус. Блюдо заправляется смесью оливкового масла первого холодного отжима и уксуса либо лимонного сока.

В оригинальном рецепте Чиприани, который до сих пор используется в «Harry’s Bar» для приготовления карпаччо, мясо перед нарезкой не замораживалось, а соус к блюду состоял из майонеза, вустерского соуса, лимонного сока, молока и свежемолотого перца.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Рецепты приготовления Карпаччо на сайте Gotovim.ru 
 Статья об истории карпаччо и несколько рецептов его приготовления на сайте Kuking.net 
 Рецепты карпаччо на сайте Mycook.ru 
 Рецепты приготовления карпаччо из томатов на сайте Cookster.ru

Итальянская кухня
Закуски
Блюда из сырого мяса
Именные блюда